John Russell est un nom notamment porté par :
 John Russell, juriste et homme politique anglais ;
 John Russell (1er comte de Bedford) (1485-1555), ministre anglais de l'ère Tudor ;
 John Russell (4e duc de Bedford) (né en 1710), homme politique et diplomate britannique ;
 John Russell (6e duc de Bedford) (né en 1766), homme politique britannique et père du premier compte Russell ;
John Russell (1er comte Russell) (né en 1792), homme d'État britannique et père de Bertrand Russell ;
 John Russell (né en 1795), pasteur anglais ;
John Russell, vicomte Amberley (né en 1842), homme politique et écrivain britannique ;
 John Russell (3e baron Ampthill) (né en 1896), pair britannique pendant la Première Guerre Mondiale ;
 John Russell ( Russell) (né en 1921), fils ainé de Bertrand Russell ;
 John Russell (né en 1921), acteur américain ;
 John M. Russell (né en 1935), rameur d'aviron britannique ;
 John Russell (1961-), joueur américain de baseball ;
 John Russell (né en 1961), joueur de basket-ball américain ;
 John Russell (né en 1987), joueur américain de football américain ;
 John Russell (né en 1745), peintre britannique ;
 John Russell (né en 1885), scénariste américain ; 

 John William Russell (né en 1920), cavalier américain ;
 John Russell Bartlett (né en 1805), linguiste et historien américain ;
 John Russell Deane (1896-1982), général américain ;
 John Russell Deane Jr (1919-2013), général américain ;
 John Russell Fearn (1908-1960), écrivain britannique de science-fiction ;
 John Russell Hind (né en 1823), astronome britannique ;
 John Russell Pope (né en 1874), architecte américain ;
 John Russell Young, (1840-1899, journaliste, diplomate et auteur américain.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme